De Trinitate – opera di Ilario di Poitiers, scritta tra il 357 e il 360
De Trinitate – opera di Agostino d'Ippona, scritta tra il 399 e il 419